Il singolare del torneo di tennis Benin City Challenger 1991, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Ugo Colombini che ha battuto in finale Yahiya Doumbia 6-4, 3-6, 6-4.

Teste di serie 

 Christian Geyer (quarti di finale)
 Assente
 Scott Patridge (secondo turno)
 Paul Wekesa (secondo turno)

 Mark Keil (semifinali)
 Greg Failla (secondo turno)
 Amit Naor (secondo turno)
 Otis Smith (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Benin City Challenger 1991